Ха (сыцзяо: 6806) — китайская фамилия.

Известные Ха 
 Ха Цзинь (род. 1956) — американский писатель.
 Ха Юаньшэн (哈元生, ? — 1738) — военачальник эпохи династии Цин.
 Ха Юаньчжан (哈元章, 1924—1995) — артист Тайваньского театра.